Gogjeh Ghiya kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gowjeh Qīā, ort, Zanjan, 
 Gūyjeh Qayah, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar